Der Helle Gabeldorsch (Phycis blennioides) oder auch Großer Gabeldorsch ist eine Salzwasserfischart, die zur Familie der Gabeldorsche gehört. Im Englischen wird er auch „Greater forkbeard“ genannt.

Merkmale 
Der Helle Gabeldorsch weist eine Länge von 20 cm bis 40 cm, selten auch bis zu 50 cm auf. Der Rücken ist silbrig hellgrau und die Bauchseite silbrig weiß. Der Unterkiefer ist leicht unterständig. Er besitzt einen Bartfaden, zwei Rückenflossen, wobei erstere kurz und hoch und zweitere flach und bis zur Schwanzflosse gezogen ist. Die Afterflosse ist ebenfalls flach und reicht bis zur Schwanzflosse. Sein Fleisch gilt als schmackhaft. Sein Maximalalter beträgt ungefähr 20 Jahre.

Verbreitung 
Der Helle Gabeldorsch lebt hauptsächlich im Mittelmeer und im Nordostatlantik, seltener ist er in der Nordsee anzutreffen.

Lebensweise 
Bevorzugt hält sich der Helle Gabeldorsch in größeren Tiefen bis 800 Metern auf (ausgewachsene Exemplare auch bis 1200 Meter), dabei bevorzugt er schlammigen oder sandigen Grund. Jungfische halten sich küstennah auf. Die Nahrung besteht aus Krebstieren und kleineren Fischen.

Systematik 
Der Helle Gabeldorsch gehört neben dem Dunklen Gabeldorsch (Phycis phycis) und dem Langflossen-Gabeldorsch (Phycis chesteri) zur Gattung Phycis, welche wiederum zur Familie der Gabeldorsche gehört.

Literatur 
Werner De Haas, Fredy Knorr: Was lebt im Meer an Europas Küsten? Franckh`sche Verlagshandlung, W. Keller &Co., Stuttgart, 1965, Seite 274

Weblinks 

 

Dorschartige